Eagles Nest (engl. Adlerhorst) ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Eagles Nest (Colorado)
 Eagles Nest (Kalifornien)
 Eagles Nest (Michigan)
 Eagles Nest (Minnesota)
 Eagles Nest (Mississippi)

in Neuseeland:
 Eagles Nest (Neuseeland)

Eagle’s Nest steht für:

 Eagle’s Nest, eine Bezeichnung für das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden

Siehe auch:
 Eagle Nest